Montel-de-Gelat
 Monnerie-le-Montel 
 Castelo de Montel
 Arnaldo Montel
 Paul Montel
 Jordi Figueras Montel
 Montel Vontavious Porter